Germanier est un nom de famille suisse notamment porté par :

 Jean-René Germanier (1958-), personnalité politique
 Kevin Germanier (1992-), créateur de mode